Плазмо́н:
 Плазмон — квазичастица, отвечающая квантованию плазменных колебаний.
 Плазмон — термин, означающий совокупность генов, расположенных вне ядра, то есть геномы митохондрий и пластидов.